Plaats in Indonesië
Paku Aji (Batin Xxiv), een plaats in het regentschap Batang Hari van de provincie Jambi, Sumatra
Paku Aji (Tanah Sepenggal Lintas), een plaats in het regentschap Bungo van de provincie Jambi, Sumatra